Francisco Javier de Burgos y del Olmo (Motril, 1778 - Madrid, 1849), polític, periodista, i traductor espanyol conegut principalment per la seva participació en la divisió territorial d'Espanya en províncies 
 Francisco Javier de Burgos Rizzoli (Madrid, 1885 - 1971), dramaturg espanyol (Alma negra 1904, Los dos amores 1911, Gente de rompe y rasga 1912, El niño castizo 1913, Balompié 1928)
 Francisco Javier de Burgos Sarragoiti -esmentat algun cop com Larragoiti- (El Puerto de Santa María, 1842 - Madrid, 1902), autor de llibrets de sarsuela (Cádiz 1886, El baile de Luis Alonso 1889, La boda de Luis Alonso 1896, Trafalgar), oncle de F.J. de Burgos Rizzoli